Caripuyo (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Caripuyo (plaats), een plaats in deze gemeente